Wicehrabiowie Ingleby 1. kreacji (parostwo Zjednoczonego Królestwa)
 1956–1966: Osbert Peake, 1. wicehrabia Ingleby
 1966–2008: Martin Raymond Peake, 2. wicehrabia Ingleby

Ingleby